О’Тул () — ирландская фамилия:

Известные носители:
 О’Тул, Аннетт (род. 1952) — американская актриса, танцовщица, автор песен.
 О’Тул, Кейт (род. 1960) — ирландская актриса.
 О’Тул, Морин (род. 1961) — американская ватерполистка.
 О’Тул, Питер (1932—2013) — британский актёр ирландского происхождения.
 О’Тул, Эрин (род. 1973) — лидер Консервативной партии Канады с 2020 г.

Примечания